

Települések 
 Amerikai Egyesült Államok
 Belvedere település az Amerikai Virgin-szigeteken
 Belvedere, település Delaware államban
 Belvedere város Dél-Karolinában
 Belvedere város Dél-Kaliforniában
 Belvedere, kísértetváros Michigan államban
 Belvedere, település Ohio államban
 Olaszország
 Belvedere település Olaszországban, Udine megyében

Épületek 
 Belvedere kastély Bécsben (Schloß Belvedere)
 Belvedere a Klausbergen, Sanssouciban, Potsdamban
 Belvedere a Pfingstbergen, Potsdamban
 Stazione di Belvedere Olaszországban, Udine megyében
 Belvedere-erőd Firenzében

Egyéb 
 Belvedere hegycsúcs a Dolomitokban